

Новочеркаськ — місто, окружний центр, Ростовська область
 Новочеркаськ — село, Сарактаський район, Оренбурзька область